

Geografia 
 Genga – comune italiano della provincia di Ancona

Persone 
 Annibale Francesco Clemente Melchiorre Girolamo Nicola della Genga (1760-1829) – nobile, vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica
 Bartolomeo Genga (1518-1558) – architetto italiano
 Bernardino Genga (1620-1690) – medico e anatomista italiano
 Gabriele della Genga Sermattei (1801-1861) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Gerolamo Genga (1476-1551) – pittore, architetto e scultore italiano
 Leonora della Genga (XIV secolo–XIV secolo) – nobile e poetessa italiana
 Pietro Genga (1971) – tiratore a volo italiano
 Simone Genga (1530-1596) – architetto e ingegnere militare italiano

Storia di famiglia 
 Conti della Genga – nobile famiglia italiana di antiche origini marchigiane